Baven steht für:

 Baven (Südheide), eine zur Gemeinde Südheide gehörende Ortschaft in Niedersachsen

Båven steht für:
 Båven, einen See in Schweden